Селезни — топоним в России:

 Селезни — деревня, Кирово-Чепецкий район, Кировская область
 Селезни — деревня, Тонкинский район, Нижегородская область
 Селезни — деревня, Шарангский район, Нижегородская область
 Селезни — деревня, Берёзовский район, Пермский край
 Селезни — деревня, Ильинский район, Пермский край
 Селезни — деревня, Велижский район, Смоленская область
 Селезни — село, Тамбовский район, Тамбовская область
 Селезни — станция, бывшее название посёлка совхоза «Селезнёвский», Тамбовский район, Тамбовская область
 Селезни — деревня, Озёрский городской округ, Челябинская область
 Селезни — станция на линии Мичуринск - Тамбов Юго-Восточной железной дороги